Никола́й Ива́нович Черны́х:
 Черных, Николай Иванович (1905—1977) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Черных, Николай Иванович (род. 1936) — советский и российский математик, заслуженный деятель науки Российской Федерации.